Nick Evans (1947-), trombonista britannico;
 Nick Evans (1980-), rugbista a 15 neozelandese.